Een verouderde naam voor het Japanse eiland Honshu
 Hondo (rivier), een rivier in Mexico en Belize
 Hondo (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Hondo (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Hondo (film), een Amerikaanse film
 Danilo Hondo, Duits wielrenner